Нафтогазова галузь України — галузь важкої промисловості, підприємства якої розвідують, видобувають і переробляють нафту та газ, транспортують і зберігають їх.
 Нафтогазова галузь України (журнал)